Ко́пти () — село в Черниговском районе Черниговской области Украины, административный центр Коптевской сельской общины. До 2015 года было центром Коптивского сельсовета, до 17 июля 2020 года было на территории ныне упразднённого Козелецкого района. Население — 713 человек. Занимает площадь 2,297 км².

Код КОАТУУ: 7422083301. Почтовый индекс: 17050. Телефонный код: +380 4646.

В селе родился Герой Советского Союза Тимофей Пинчук.

Власть 
До 2015 года орган местного самоуправления — Коптевский сельский совет. Почтовый адрес: 17050, Черниговская обл., Козелецкий р-н, с. Копти, ул. Славянская, 51а.

Примечания 

Населённые пункты Козелецкого района